Hysterangiales är en ordning av svampar. Hysterangiales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hysterangiales